Power Snooker 2010 — пригласительный однодневный снукерный турнир, который прошёл 30 октября 2010 года в музыкальном клубе IndigO2 (вместимость 2 410 человек) в Лондоне, Англия.

Сам турнир был представлен в виде шоу с целью привлечь к снукеру как можно больше поклонников.

Всего на первый турнир приглашены 8 снукеристов. Телевизионная трансляция производилась компанией ITV более, чем на 25 стран. На британском канале ITV1 турнир показывался в полном объёме. Также право на показ турнира получила телекомпания Евроспорт, что дало турниру масштабную телеаудиторию.

В качестве рефери матчи обслуживали Микаэла Табб и Патрисия Мёрфи.

В финале Ронни О'Салливан переиграл Дин Цзюньхуэя с более чем убедительным перевесом — 572:258. 
В матче за третье место Али Картер уверенно переиграл Шона Мёрфи со счётом 299:102.

Также на счету О’Салливана высший брейк турнира — 150 очков (с учётом системы начисления очков на данном турнире).

Призовой фонд первого турнира 
 Победитель — £ 35 000
 Финалист — £ 15 000
 Третье место — £ 8 000
 Четвёртое место — £ 5 000
 Четвертьфиналисты — £ 3 000.

Результаты

См. также 
 Power Snooker 2011

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Power Snooker
2010 год в снукере